1994 Голяма награда на Япония е 10-ото състезание за Голямата награда на Япония и петнадесети кръг от сезон 1994 във Формула 1; провежда се на 6 ноември 1994 година на пистата Судзука в Судзука, Япония.

Репортаж 
Стартът на състезанието започва със силен дъжд, в резултат на завъртания, придружени с отпадания на Джони Хърбърт, Франк Лагорс, двете Минардита, както и тримата японци.

Но в обиколка 13 Джани Морбидели катастрофира своя Футуърк в един от завоите на първата част на трасето. Малко след катастрофата на италианеца го последва и Мартин Брандъл с Макларън на същото място, но с по-сериозни последствия, като удря маршал на трасето, който се опита да извади Футуърка на Морбидели в зоната на сигурност. Маршалът е с контузен крак, една от многото контузии за сезон 1994, и състезанието е прекратено поради лошите условия.

След като времето започва да се оправя състезанието е рестартирано със закъснение от час, поради опасност да се състезават на силен дъжд. Преди спирането на състезанието Шумахер има 6,8 секунди преднина, но в рестартирането Хил повежда с голяма преднина (10,1 секунди) на финала. Хил е определен като победител с 3,3 секунди. Това е последният път, в който се поправят разликите във Формула 1, за да се определи победителят.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
 Джей Джей Лехто замества Андреа де Чезарис като пилот на Заубер, след като италианецът прекратява участието си.
 Това е първо състезание за Джони Хърбърт като пилот на Бенетон замествайки Йос Верстапен.
 Това е последна победа за номер 0.

Източници 
 

Голяма награда на Япония